Vul – abbreviazione della costellazione della Volpetta